Аксёновская — упразднённая в 2021 году деревня в Тарногском районе Вологодской области.

География 
Находилась на рек Уфтюга.
 географическое положение
Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 18 км, до центра муниципального образования Красного — 4,5 км. Ближайшие населённые пункты — Сверчковская, Семеновская, Кротовская.

История 
До марта 2021 года входила в состав Заборского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Заборский сельсовет.

Упразднена Постановлением Правительства Вологодской области от 26.04.2021 № 470 «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Тарногского района Вологодской области».

Население

Известные уроженцы, жители 
В деревне 31 июля 1904 года родился Шевелёв, Иван Григорьевич (1904—1998) — советский деятель госбезопасности, генерал-лейтенант (1945), начальник Главного управления Специальной службы при ЦК ВКП(б).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

населённые пункты, упразднённые в 2021 году
Упразднённые населённые пункты Тарногского района